Karl Schmidt, calciatore tedesco
Karl Schmidt, pedagogista tedesco
Karl Schmidt-Rottluff, pittore tedesco